Astacos (Acarnània), ciutat d'Acarnània
 Astacos de Bitínia, ciutat de Bitínia
 Astacos (déu), deïtat grega